Sant Martin de Crau (en francès Saint-Martin-de-Crau) és un municipi francès, situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 11.023 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Markgröningen
  Maghama

Referències 

Municipis de les Boques del Roine